Slime  – gruppo musicale hardcore punk tedesco
Slime  – personaggio della serie di videogiochi Dragon Quest
SLIME  – mode di Emacs per lo sviluppo di applicazioni con il linguaggio di programmazione Common Lisp
Slime  – villaggio della Croazia
Slime – giocattolo viscoso